Tungufoss heißen folgende Wasserfälle in Island:
Tungufoss (Kaldakvísl) in Westisland
Tungufoss (Jökulsá í Fljótsdal) an der Jökulsá í Fljótsdal in Ostisland
Faxi oder Tungufoss am Tungufljót einem Nebenfluss der Hvítá in Südisland